Sogno di una notte d'estate (Le songe d'une nuit dété), film muto francese del 1911 con Stacia Napierkowska
Sogno di una notte d'estate (Sen noci svatojanske), film diretto da Jiří Trnka (1959)
Sogno di una notte d'estate, film diretto da Gabriele Salvatores (1983)
Sogno di una notte d'estate, album del musicista Mauro Pagani
Sogno di una notte d'estate , dipinto di Marc Chagall